Куклы — название кинофильмов:
 Куклы (фильм, 1987) — режиссёра Стюарта Гордона
 Куклы (фильм, 2002) — режиссёра Такэси Китано
 Куклы (фильм, 2010) () — режиссёра 
 Куклы (фильм, 2012) — режиссёра А.Карелина

См. также 
Куклы